Иоганн III Пражский (;  — ) — маркграф Бранденбург-Зальцведельский.

Иоганн был старшим сыном маркграфа Бранденбурга Оттона III и Беатрисы (Божены) Богемской. После смерти отца в 1267 году Иоганн стал править своей половиной Бранденбурга (отец в 1266 году разделил маркграфство с братом Иоганном I) вместе с братьями Оттоном V, Альбрехтом III и Оттоном VI. Однако уже в 1268 году он погиб на турнире.

Иоганн не был женат и не имел детей.

Маркграфы Бранденбурга
Аскании
Погибшие на рыцарском турнире